Ел Барил има више значења:

 Ел Барил (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Барил, Ла Рока, Сентро де Реабилитасион (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Барил (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Барил, Ла Ерадура (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Барил (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Барил (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Барил (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Барил (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Барил (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Барил (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Барил (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Барил (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Барил (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Барил (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику